Тюльков — русская фамилия. Известные носители:

 Тюльков, Борис Васильевич (1936—2014) — советский и российский писатель и журналист; государственный деятель, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Омской области (1994—1996).
 Тюльков, Иван Михайлович (1899—1976) — советский юрист, государственный деятель. Председатель Исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета (1944).